Аутсорсинг задач (также Ауттаскинг (Outtasking)) — передача конкретных задач на субподряд. В отличие от аутсорсинга, когда «на сторону» передается целый «фронт работ», ауттаскинг подразумевает передачу небольших заданий, которые как легче выполнить подрядчику или фрилансеру, так и легче проконтролировать как сам процесс выполнения, так и конечный результат.

Ауттаскинг, безусловно, является разновидностью аутсорсинга, но, в отличие от аутсорсинга, это частичная передача вовне отдельных задач организации-заказчика. Если при аутсорсинге компании-исполнителю передаются большие объемы задач, то при ауттаскинге передается лишь отдельная часть услуг, возложенная ранее на определенный отдел организации-заказчика или на сотрудника.

Данная модель обычно применяется с тем, чтобы возложить на чужие плечи нагрузку по выполнению задач, являющихся для предприятия трудными или новыми.

Фирму, на которую вы возложили ответственность за выполнение ваших задач, следует рассматривать частью своего штата. Эта фирма должна быть готова в любой момент в зависимости от ваших потребностей уменьшить или увеличить число сотрудников, занимающихся решением ваших задач. Не забывайте, что отношения с подрядчиком не должны сводиться к борьбе за фиксированную оплату или за гарантированный уровень обслуживания на протяжении определенного периода; нагрузку надо распределять так, как будто подрядчики действительно являются частью вашего бизнеса.

Следует определить для себя требуемый уровень обслуживания, чтобы иметь возможность эффективно управлять производительностью и оценивать ее соотношение с издержками на услуги подрядчиков.

Управление предприятием